Thundering Hoofs – film del 1922 diretto da Francis Ford
Thundering Hoofs – film del 1924 diretto da Albert S. Rogell
Thundering Hoofs – film del 1942 diretto da Lesley Selander